Автосцепка:

 Автосцепка  — автоматическое сцепное устройство.
 Автосцепка Виллисона — автоматическое сцепное устройство, применяемое на железнодорожном транспорте.
 Автосцепка Джаннея — автоматическое сцепное устройство, применяемое на железнодорожном транспорте.
 Автосцепка СА-3 — автоматическое сцепное устройство, применяемое на железнодорожном транспорте России.
 Автосцепка Шарфенберга — автоматическое сцепное устройство, применяемое на железнодорожном и легкорельсовом транспорте.